|}

Die Bahnstrecke Wierzbno–Rzepin ist eine eingleisige Strecke mit einer Länge von 89 km in Polen, die Wierzbno (deutsch Wierzebaum) über Międzyrzecz (früher Meseritz) mit Rzepin (deutsch Reppen) verbindet.

Geschichte 
Der erste Streckenabschnitt von Wierzebaum nach Meseritz ging 1887 in Betrieb. Der Abschnitt von Reppen nach Zielenzig wurde von 1887 bis 1890 gebaut. Das Mittelstück der Strecke zwischen Zielenzig und Meseritz ging 1892 in Betrieb. 

1995 endete der Personenverkehr auf der Strecke. Von 2007 bis 2011 verkehrten erneut Personenzüge auf dem Abschnitt zwischen Międzyrzecz und Rzepin.

Fotos der Bahnhöfe

Weblinks 
 Beschreibung auf bazakolejewa.pl (polnisch)

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Lebus